Klawitter ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Huber-Klawitter (geborene Huber; * 1967), deutsche Mathematikerin
 Arnd Klawitter (* 1968), deutscher Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler
 Carl Louis Klawitter (1869–1953), deutscher Buchhändler und Politiker 
 Carl William Klawitter (1856–1929), Danziger Werftunternehmer 
 Fritz Klawitter (1866–1942), deutscher Schiffbauingenieur und Werftbesitzer
 Gertraud Klawitter (* 1926), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gustav D. Klawitter († 1838), deutscher Schiffsbaumeister und Lehrer an der königlichen Schiffsbauschule in Stettin
 Heidi Klawitter, deutsche Radrennfahrerin
 Jenniffer Klawitter, Klarname von Jaana Redflower (* 1982), deutsche Autorin 
 Johann Wilhelm Klawitter (1801–1863), deutscher Werftbesitzer, siehe J. W. Klawitter
 Julius Wilhelm Klawitter (1830–1910), deutscher Werftbesitzer
 Conni Klawitter, fiktive Hauptfigur der Kinderbuchreihe Conni

Siehe auch:

 Kli-Kla-Klawitter